Haldengraben ist ein Gewässername:

 Böfinger Haldengraben, linker Zufluss der Donau bei Nöfingen, kreisfreie Stadt Ulm, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Aischbach), rechter Zufluss des Aischbachs bei Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, der sich gleich danach mit dem Abfluss der Ammerquellen zur Ammer vereint
 Haldengraben (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs vor dem Illmensee bei Mariahof, Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbach oder Brielbachs (zum Krebsbach, zur Stockacher Aach) beim Tannhof, Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Donau) – siehe oben → BöfingerHaldengraben
 Haldengraben (Egau), rechter Teilungsarm der Egau gegenüber Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Haldengraben (Geistermühlebächle), linker Zufluss des Geistermühlebächles (zum Krätlemühlbach, zum hier noch Weihergraben genannten Krebsbach, zur Stockacher Aach) bei Heudorf im Hegau, Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Gießbach), rechter Zufluss des Gießbachs (zur Oberen Argen) bei Giesen, Stadtteil Deuchelried, Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Hillenfurtbach), rechter Zufluss des Hillenfurtbachs (zur Deggenhauser Aach) unterhalb von Holdern, Ortsteil Beuren, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Kochhart), rechter Oberlauf der Kochhart bis zum Nordrand des Gemeindegebietes von Bondorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Lochmattbach), rechter Zufluss des Lochmattbachs (zum Steinenbach) gegenüber dem Meyer Hof, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Starzel, Frommenhausen), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) bei Frommenhausen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Haldengraben (Starzel, Schörzingen), linker Zufluss der Starzel (zur Prim) unterhalb von Schörzingen, Stadt Schomberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Laupheimer Haldengraben, rechter Zufluss der Weihung vor Weihungszell, Ortsteil Sießen im Wald, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Burghaldengraben, linker Zufluss der Mindel beim Heinzenhof, Markt Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Häldelegraben, linker Zufluss des Pfaffenstockgrabens bei Grundsheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, der dort über den Sulzbach in den Reutibach entwässert
 Mooshaldengraben, linker Zufluss des Stocketgrabens (zum Aspengraben, zur Brenz) nach Emmausheim, Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Haldenbach